Ерниязов — фамилия; имеет женскую форму Ерниязова.
 Ерниязов, Алимжан Канагатович (род. 1955) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор, командующий войсками регионального командования «Запад».
 Ерниязов, Муса Тажетдинович (1947—2020) — советский, затем узбекистанский государственный и политический деятель, председатель Парламента Республики Каракалпакстан.